Das Dameneinzel der Australian Championships 1962 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerin war Margaret Smith. Im Endspiel setzte sich Margaret Smith gegen Jan Lehane mit 6:0 und 6:2 durch. Für Smith war es der dritte Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1962